Atenas hace referencia a varios artículos:

Lugares 

 Atenas, ciudad capital de Grecia.
 Antigua Atenas, en la Edad Antigua
 Cantón de Atenas, cantón de Costa Rica.

Deporte 

 Asociación Deportiva Atenas, club deportivo de Córdoba, Argentina.
 AEK Atenas, sociedad polideportiva de Atenas, Grecia.
 Panellinios Atenas, club de baloncesto de Atenas, Grecia.
 Club Atlético Atenas (Montevideo), club de baloncesto de Montevideo, Uruguay.
 Club Atlético Atenas (San Carlos), club de fútbol de San Carlos, Uruguay.

Pinturas 

 Atenas (John William Godward), cuadro de este pintor británico.

Espacio 

 Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ATHENA), futuro telescopio de rayos x.

Personas 

 Athenas (cantante), cantante de música cristiana.

Otros 

 Atenas (apellido)
 Atenas (alias)